Maurice René Fréchet, matematico francese
Le Fréchet, comune francese